Spojení písmen E a H může mít různé významy:

EH 
 EH – kód ISO 3166-2 pro Západní Saharu

.eh 
 .eh – internetová doména nejvyššího řádu pro Západní Saharu

Externí odkazy